Костро́в — русская фамилия.

Известные носители 
Костров, Андрей Михайлович (1856—1917) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва.
 Костров, Алексей Владимирович (1939—2016) — советский и российский учёный в области вычислительной техники.
 Костров, Борис Алексеевич (1912—1945) — русский советский поэт.
 Костров, Владимир Андреевич (1935—2022) — русский советский поэт, переводчик и драматург.
 
 Костров, Евстафий Степанович (?—1887) — директор Константиновского межевого института, генерал-майор.
 Костров, Ермил Иванович (ок. 1755—1796) — русский поэт и переводчик.
 Костров, Игорь (род. 1987) — молдавский футболист.
 Костров, Константин Константинович (1912—1990) — советский государственный и политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва.
 
 
 
 Костров, Станислав Иванович (1923—2001) — Герой Советского Союза.

Женский вариант
 Кострова

Псевдоним 
 Джордж Костров — псевдоним Н. Н. Жордания
 Костров — псевдоним Ю. Н. Татарова
 Тарас Костров — псевдоним А. С. Мартыновского